Linodochium är ett släkte av svampar. Linodochium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Linodochium